Den här artikeln innehåller statistik över världsmästerskapet i fotboll 2014 som spelades i Brasilien från 12 juni till 13 juli 2014.

Målskyttar

Assister

Matchens bäste spelare

 GS = Gruppspel
 ÅF = Åttondelsfinal
 KF = Kvartsfinal
 SF = Semifinal
 F = Final
 TP = Tredjepris

Arenor

Vinnare och förlorare
Flest antal vinster: 6 – Tyskland
Minst antal vinster: 0 – Australien, England, Ghana, Honduras, Iran, Japan, Kamerun, Ryssland, Sydkorea
Flest antal förluster: 3 – Australien, Honduras, Kamerun
Minst antal förluster: 0 – Costa Rica, Nederländerna, Tyskland
Flest antal oavgjorda matcher: 3 – Costa Rica
Minst antal oavgjorda matcher: 0 – Australien, Belgien, Bosnien och Hercegovina, Colombia, Elfenbenskusten, Honduras, Italien, Kamerun, Kroatien, Schweiz, Spanien, Uruguay
Flest antal poäng i gruppspelet: 9 – Argentina, Belgien, Colombia, Nederländerna
Minst antal poäng i gruppspelet: 0 – Australien, Honduras, Kamerun

Lagranking
Rankingen är baserad på resultat och kvalitén på motståndet.

Allmän lagstatistik

 SM = spelade matcher
 V = vinster
 O = oavgjorda matcher
 F = förluster
 P = ackumulerade poäng
 P/M = poäng per match i snitt
 GM = gjorda mål
 GM/M = gjorda mål per match i snitt
 IM = insläppta mål
 IM/M = insläppta  mål per match i snitt
 MS = målskillnad
 MS/M = målskillnad per match i snitt
 GK = gula kort
 GK/M = gula kort per match i snitt
 RK = röda och/eller gula kort
 RK/M = röda kort per match i snitt

Per federation

Referenser 

2014
Statistik